Міжнародний аеропорт Сіетл — Такома
Аеропорт Такома Нарроуз